Gruppe B ved EM i fodbold for kvinder 2017 består af  Tyskland, Italien, Ruslad og Sverige. Kampene spilles fra den 17. til den 25. juli 2017.

Hold

Stillingen

Kampe
Alle angivne tider er lokale (UTC+2).

Italien vs Rusland

Tyskland vs Sverige

Sverige vs Rusland

Tyskland vs Italien

Rusland vs Tyskland

Sverige vs Italien

Referencer

Eksterne henvisninger
Officiel hjemmeside

Gruppe B